Akhenaton ou ses dérivés peut désigner :

Histoire 
 Akhenaton, pharaon de la  (Nouvel Empire égyptien) ;

Art et spectacle 
 Akhénaton, pièce de théâtre d'Agatha Christie écrite en 1937 et publiée en 1973 ;
 Akhénaton le Renégat, roman policier de Naguib Mahfouz paru en 1985 ;
 Akhnaten, opéra de Philip Glass (1993) ;
 Akhenaton (parfois Akhénaton), membre du groupe de rap marseillais IAM ;
 Akenaton, groupe de performeurs et d'artistes français ;

Astéroïdes 
 (4415) Echnaton (« Echnaton » est une variante de transcription de « Akhenaton ») ;
 (326290) Akhénaton.

Nom théophore